Kvačany kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Kvačany (okres Prešov)
 Kvačany (okres Liptovský Mikuláš)